Тампикиљо има више значења:

 Тампикиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тампикиљо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тампикиљо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику